Европско првенство у одбојци 1985. је било 14. по реду Европско првенство које се од 29. септембра до 6. октобра одржавало у Холандији. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Први круг

Група А - Бевервејк

Група Б – Енсхеде

Група Ц – Леуварден

Други круг

Група од 7.-12. места – Ситард

Група од 1.-6. места – Арнем

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати 

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Холандији
Одбојка у 1985.
Спорт у Амстердаму